Turning Point (netwerk), pay per view-netwerk
The Turning Point, een film uit 1977
De omweg (internationale titel Turning Point), een film uit 2000
Turning Point (2009), een film uit 2009
Turning Point (Matthews), een compositie van Colin Matthews
Turning Point (band), band met Jeff Clyne
Turning Point (Barrett), tweede studioalbum van Mario Barrett
Turning Point (John Mayall), album van John Mayall

 The Turning Point, Het keerpunt, boek uit 1982 van Fritjof Capra